Osoby
 Dymitr Pożarski – kniaź i bojar rosyjski
 Nikołaj Pożarski – radziecki dowódca wojskowy
 Inne
 Kotlet pożarski – rodzaj kotleta mielonego
 Kniaź Pożarskij – pociąg pancerny